Пятый чемпионат СССР по футболу был разыгран с 12 мая по 30 ноября 1939 года. Победителем стал московский «Спартак» — в третий раз в своей истории.

По окончании чемпионата 1938 года в группе «А» должны были остаться 12 команд, однако Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта в итоге оставил в ней две ленинградские команды, занявшие в чемпионате страны 1938 года 13 и 14 места в «группе А»: вначале «Электрик», а в мае 1939 года, уже после начала чемпионата, и «Сталинец».

Команды играли в два круга. Московский «Спартак» провел этот сезон без поражений, равенства с ним в личных встречах удалось добиться лишь ЦДКА, «Трактору» и столичному «Динамо». В этом чемпионате красно-белый клуб отличался прочной обороной и новой схемой игры «дубль-вэ». В итоге «Спартак» стал чемпионом. Второе место завоевало тбилисское «Динамо», дважды обыгравшее по ходу турнира обладателя «бронзы» ЦДКА. При этом форварды армейцев, среди которых выделялись Григорий Федотов и Сергей Капелькин, забили больше всех мячей, опередив нападающих «Спартака» на 10 голов.

Итоговая таблица 

Переиграны матчи (на основании решения Политбюро ЦК ВКП(б) от 28.07.1939 г.):
 06.07.1939, «Трактор» (Сталинград) — «Стахановец» (Сталино) 2:4 (В.Ливенцев, К.Балясов — А.Яковлев-2, Н.Кононенко, М.Васин)
 11.07.1939, «Сталинец» (Ленинград) — «Трактор» (Сталинград) 7:1 (В.Смагин-3, ? — К.Балясов)

Опротестован матч:
 30.09.1939, «Стахановец» (Сталино) — «Динамо» (Киев) 3:3 (Балаба, Васин, Несмеха — Комаров, Лайко, Шиловский)
Причина — после матча «Стахановец» подал протест на решения арбитра, который не засчитал гол Балабы и дважды не назначил пенальти за снос Несмехи. Протест был принят, игру было решено переиграть.

Лучшие бомбардиры:

В большинстве источников: FootBook :. Сайт футбольной статистики второй мяч ЦДКА в матче 1 тура против «Трактора» записан на счёт Орехова, а не Федотова как на footballfacts.ru.

Потуровая таблица

Матчи

Примечания

Ссылки 
 На www.klisf.info
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1939
1939